Příjmení Kašpařík nosí více různých osobností:

 Karel Kašpařík (1899–1968) – český fotograf
 Pavel Kašpařík (* 1979) – český hokejový útočník
 Robin Kašpařík (* 1986) – český režisér

podobné
 Kašpar
 Kašpárek

Česká příjmení